Stinger - um coquetel
 FIM-92 Stinger - um míssil terra-ar;
 AIM-92 Stinger - a versão ar-ar do mesmo míssil;

Desambiguação